Мирная Долина — название населённых пунктов:

Россия 
 Мирная Долина — деревня в Азовском немецком национальном районе Омской области.
 Мирная Долина — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.

Украина 
 Мирная Долина — село в Александровском районе Донецкой области.
 Мирная Долина — посёлок в Попаснянском районе Луганской области.
 Мирная Долина — село в Балаклейском районе Харьковской области.